Novossiólovka (Sovetski), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Novossiólovka (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia